Hens ist der Familienname folgender Personen:

 Andy J. J. Hens (* 1966), belgisch-deutscher Fotograf
 Gregor Hens (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Henri Hens (1889–1963), belgischer Radsportler
 Johanna Hens (* 2002), deutsche Schauspielerin
 Pascal Hens (* 1980), deutscher Handballprofi
 Thorsten Hens (* 1961), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Henz
 Hentz
 Hense